Народ може бити:

 Народ као општи назив за различите врсте људских заједница
 Народ као назив за становништво неког подручја 
 Етнички народ, као назив за етничку групу људи, које повезује заједничка етничка припадност
 Политички народ, односно политичка нација као назив за групу људи које повезује заједничка државна припадност
 Народ као назив разних часописа на српском језику
 Народ (лист)

Види још 
 Народност
 Нација